Tschorak steht für:

 Tschorak (Einheit), ehemaliges afghanisches Gewichtsmaß
 Anamur, historische Bezeichnung der türkischen Stadt
 Çoruh, historische Bezeichnung des Flusses in der nordöstlichen Türkei